Grossdorf (scris și Großdorf) se poate referi la:
 Grossdorf, denumirea în germană a satului Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud, România;
 Grossdorf, denumirea în germană a orașului Săliște, județul Sibiu, România;
 Grossdorf, denumirea în germană a satului Vaskeresztes, județul Vas, Ungaria.